PM J14332+1011 — карликовая новая*, двойная катаклизмическая переменная звезда в созвездии Волопаса на расстоянии приблизительно 732 световых лет (около 225 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +18,86m. Орбитальный период — около 0,05424 суток (1,3018 часа).

Характеристики 
Первый компонент — аккрецирующий белый карлик*. Масса — около 0,8 солнечной. Эффективная температура — около 13200 K.

Второй компонент — коричневый карлик** спектрального класса L2*. Масса — около 0,0571 солнечной, радиус — около 0,107 солнечного.

Примечания